Гашение:
 Гашение — нанесение почтового штемпеля на марки, наклеенные на корреспонденцию.
 Гашение — взаимодействие воды и оксида кальция (негашёной извести) с образованием гидроксида кальция (гашёной извести).
 Гашение — гасящие импульсы развёртки аналогового видеосигнала.